OSG puede hacer referencia a:
 La Orquesta Sinfónica de Galicia
 La Orquesta Sinfónica de Gotemburgo
 El motor gráfico de código abierto OpenSceneGraph

Siglas